Дикое счастье:
 Дикое счастье — литературное произведение Мамина-Сибиряка.
 Дикое счастье — его экранизация.